Round Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Round Island (Australien),

Hongkong 

 Round Island (ö i Hongkong),

Kanada 

 Round Island, Kanada,

Mauritius 

 Round Island, Mauritius,

Storbritannien 

 Round Island, Scillyöarna, England, 
 Round Island, Dorset – en ö i Dorset, England
 Round Island, Skottland – en ö i Dumfries and Galloway, Skottland

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar